Aleksandr Sokolov (minister)
 Aleksandr Sokolov (atleet)
 Aleksandr Sokolov (volleyballer)